Maimon ist der Familienname folgender Personen:

 Arye Maimon (1903–1988), israelischer Historiker deutscher Herkunft
 Idan Maimon (* 1974), israelischer Handballspieler und -trainer
 Israel Maimon, israelischer Politiker
 Jehuda Leib Maimon (1875–1962), israelischer Rabbiner und Politiker
 Mosche ben Maimon (Moses Maimonides; 1135–1204), jüdischer Philosoph, siehe Maimonides
 Shiri Maimon (* 1981), israelische Sängerin
 Salomon Maimon (1753–1800), jüdischer Philosoph

Siehe auch:
 Arye-Maimon-Institut für Geschichte der Juden (AMIGJ), wissenschaftliche Einrichtung der Universität Trier